Niemcy:
 Köln-Porz – dzielnica Kolonii
 Köln-Porz – okręg administracyjny Kolonii

Zobacz też:
 Porz